Himério de Atenas — sofista romano do 
 Himério (cirurgião) — cirurgião veterinário romano do 
 Himério (duque) — oficial bizantino do 
 Himério (comandante em Régio) — oficial bizantino do 
 Himério (almirante) — oficial bizantino do 

Desambiguações de antropônimos